

Lokalizacje

Francja 
 Lohr – gmina w Alzacji

Niemcy 
 Lohr – dzielnica miasta Crailsheim  
 Lohr – dzielnica gminy Insingen 
 Lohr – dzielnica gminy Pfarrweisach 
 Lohr am Main – miasto w  kraju związkowym Bawaria, w powiecie Main-Spessart
 Lohr am main – wspólnota administracyjna w  kraju związkowym Bawaria, w powiecie Main-Spessart
 Lohr – rzeka, dopływ Menu

Osoby 
 Ellen Lohr – kierowca rajdowy
 Erwin Lohr (1880-1951) – austriacki fizyk
 Julius Lohr (1850-1921) – niemiecki zoolog
 Michael Lohr (1591-1654) – niemiecki kompozytor
 Robert Lohr (ur. 1967) – niemiecki aktor

Zobacz też 
 Löhr
 Lohre
 Lor